Oedipal Panties llamado Bragas edipicas en España y Complejo de Edipo en Hispanoamérica, es un episodio de la tercera temporada de la serie American Dad.

Sinopsis 
Francine va a comprar un pedazo de carne para Stan a la carnicería y encuentra al carnicero, Hércules, muy triste por la muerte de su esposa, Athena. Luego, en la casa, Stan y Francine están juntos cuando oyen el timbre y al abrir descubren que Jerry, el novio de Betty la madre de Stan, la ha abandonado. Ya han pasado varias veces por eso y siempre, en la tercera cita, el novio va al baño o a pagar la cuenta o a comprar palomitas y nunca vuelve.

Francine ve a Roger y le cuenta que ya no soporta a su suegra porque utiliza su drama personal para ir a la casa y quitarle a Stan. Roger contesta que su relación es normal pero cuando Francine le pide que vaya con ella al baño a buscar sus píldoras ve a Stan en la bañera con su madre cantando "Que puedo hacer yo si Jerry rompió tu corazón solamente canto esta canción mientras yo te doy un baño. Lava tu trasero, taya, taya tu trasero lava el trasero y ya lavamos tu trasero..." y queda completamente inmóvil en el sillón embriagado. Todo vino desde la infancia de Stan cuando el padre los abandona y Stan siempre fue el hombro sobre el que llorar. 

Cuando le dicen a Stan este le dice que no puede pensar eso al igual que Roger quien se acobarda y dice que todo era para preguntar sobre cable y satélite. Luego deducen que como Betty no dejaría a Stan hasta no encontrar un hombre deciden que ellos mismos le elegirán uno.

Mientras, Steve, pasa junto a Klaus y lo nota triste, este le dice que llora porque hace años que no lo tocaba un ser humano y entonces Steve lo deja pasarse por sus brazos.

Tras eso, Francine, presenta a Betty con el carnicero Hércules. Stan se opone pero ve que Betty está muy feliz aunque él no. Pero Roger, una mañana le dice a Francine qu ha investigado sobre los novios de Betty y descubre que en realidad no la abandonan todos están desaparecidos y que ella es una viuda negra. 

Klaus llama a Steve y le dice que tiene punto blanco por lo que no podía ser tocado y por eso Steve también y deben pasar más tiempo juntos por eso.

Justo ahí es la tercera cita de Hércules y Betty y Roger y Francine se disfrazan para poder ir al restaurante. Luego Hércules va al baño y ve que Betty lo sigue, entra Francine en el baño y ve una figura encapuchada que duerme a Hércules y se lo lleva, Francine lo sigue pero cuando lo ve en una camioneta descubre que es Stan quien atrapa a los novios en la tercera cita y los lleva a una isla decierta en Grecia. Pero Francine libera a Hércules y cuando entran en el restaurante este y Betty huyen a Grecia.

Mientras, Steve, descubre una cura para punto blanco y entonces es cuando descubre que todo era una treta para poder estar más tiempo con Steve. Luego hace lo mismo que Hayley.

En el avión, Stan entra y sorprende a un niño pero Francine le dice que la deje aunque Stan va a matar a Hércules justo cuando le pide a Betty matrimonio, Betty le dice que ya tiene una mujer que lo ama y que los ha aguantado tos esos años, Francine. En Grecia, pasan junto a una isla donde todos gritan "¡Betty!" y aparecen todos los novios que Stan capturó.

Episodios de American Dad

en:Oedipal Panties